Ulica Batalionu „Skała” AK – ulica w Krakowie w Dzielnicy IV Prądnik Biały, długości 500 metrów.

Biegnie od skrzyżowania z ulicą Władysława Łokietka do ulicy Opolskiej.

Pierwotna nazwa ulicy Stefana Wolasa, została zmienione Uchwałą Rady Miasta Krakowa w 1991 r. Aktualna nazwa upamiętnia Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała” Armii Krajowej.

Zabudowa 
 Po zachodniej stronie, na całej długości ulicy, rozciąga się Park Krowoderski.
 Po wschodniej stronie, w zabudowie ulicy dominują jedenastopiętrowe bloki osiedla Krowodrza Górka.
 Pod nr 12 mieści się Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły.

Przypisy 

Batalionu „Skała” AK
Dzielnica IV Prądnik Biały